Pierluigi Mingotti – bassista italiano
 Regina Mingotti – soprano italiano
 Vinicius Mingotti – calciatore brasiliano